Club Natació Sabadell – società polisportiva spagnola con sede a Sabadell
 Club Natació Sabadell – squadra femminile di pallanuoto dell'omonima società polisportiva spagnola di Sabadell
 Club Natació Sabadell – squadra maschile di pallanuoto dell'omonima società polisportiva spagnola di Sabadell